Moana kan syfta på:
 Moana – ett släkte av svampar
 Moana – originaltitel på en amerikansk film, se Vaiana
 Moana (film, 1926) – en dokumentärfilm från 1926

Geografi

Australien 

 Moana (del av en befolkad plats), South Australia, Onkaparinga,

Spanien 

 Moaña (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Moaña (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra,